Выжившие
 «Выжившие» () — телевизионный сериал Би-Би-Си 2008 года.
 «Выжившие» — российский телесериал 2021 года.
 «Выжившие» () — фильм 2017 года режиссёра Мэтью Тури.

См. также 
 Недруги () — фильм 2017 года режиссёра Скотта Купера.
 Выживший (значения)